Benizalón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benizalón (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Benizalón (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar